Анна Архипова:
 Архипова, Анна Валерьевна (род. 1973) — российская баскетболистка.
 Архипова, Анна Григорьевна (род. 1939) — украинский политик, депутат.